Kroniki Spiderwick (seria powieści)
 Kroniki Spiderwick (film)